Die Umaghlessi Liga 1999/2000 war die 11. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. Torpedo Kutaissi gewann zum ersten Mal den Meistertitel. Dinamo Tiflis, der Sieger der letzten zehn Jahre wurde Dritter.

Modus 
Die Spielzeit wurde in einem zweistufigen Format durchgeführt. Die sechzehn teilnehmenden Mannschaften wurden in zwei Gruppen zu je acht Teams aufgeteilt. Zuerst trat jedes Team zweimal gegeneinander an; einmal zu Hause und einmal auswärts.

Nach Ablauf dieser Phase qualifizierten sich die jeweils vier besten Mannschaften für die Meisterrunde, die anderen spielten in der Abstiegsrunde vier Absteiger aus. Die folgende Spielzeit wurde auf zwölf Vereine reduziert.

Vereine

Erste Runde

Tabelle Gruppe A 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Tabelle Gruppe B 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Zweite Runde

Meisterrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Hälfte der Punkte (aufgerundet) aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abschlusstabelle  

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1999/2000 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

1999
Fußballsaison 1999/2000